|-
|(26751)||2001 HP64|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,191|| align=right|2,17|| align=right|3,444||MBA||27. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(26752)||2001 HU65|| align=right|13,9|| align=right|3,172|| align=right|0,078|| align=right|9,90|| align=right|5,648||MBA||30. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26753)||2001 HM66|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,065|| align=right|12,12|| align=right|3,731||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26754)||2001 JL4|| align=right|14,9|| align=right|2,414|| align=right|0,092|| align=right|12,46|| align=right|3,750||MBA||15. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(26755)||2001 KT6|| align=right|14,1|| align=right|3,336|| align=right|0,022|| align=right|17,91|| align=right|6,092||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26756)||2001 KW7|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,124|| align=right|2,87|| align=right|3,580||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|26757 Bastei||2001 KU17|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,267|| align=right|12,98|| align=right|4,155||MBA||20. maj 2001||Drebach||Drebach
|-
|(26758)||2001 KV19|| align=right|14,0|| align=right|3,089|| align=right|0,260|| align=right|7,59|| align=right|5,429||MBA||22. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26759)||2001 KS22|| align=right|15,3|| align=right|2,626|| align=right|0,117|| align=right|1,85|| align=right|4,255||MBA||17. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26760)||2001 KP41|| align=right|15,5|| align=right|2,870|| align=right|0,551|| align=right|10,91|| align=right|4,862||AMR||23. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|26761 Stromboli||2033 P-L|| align=right|12,3|| align=right|3,999|| align=right|0,165|| align=right|3,55|| align=right|7,997||HLD||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26762)||2564 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,610|| align=right|0,102|| align=right|2,67|| align=right|4,215||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|26763 Peirithoos||2706 P-L|| align=right|12,4|| align=right|5,306|| align=right|0,068|| align=right|1,21|| align=right|12,23||JUT||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26764)||2800 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,609|| align=right|0,083|| align=right|14,55|| align=right|4,213||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26765)||3038 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,176|| align=right|7,21|| align=right|3,441||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26766)||3052 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,988|| align=right|0,083|| align=right|9,92|| align=right|5,164||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26767)||4084 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,589|| align=right|0,209|| align=right|2,17|| align=right|4,165||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26768)||4608 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,056|| align=right|0,103|| align=right|9,55|| align=right|5,341||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26769)||4658 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,783|| align=right|0,180|| align=right|3,78|| align=right|4,642||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26770)||4734 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,055|| align=right|2,71|| align=right|3,477||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26771)||4846 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,052|| align=right|0,079|| align=right|2,52|| align=right|5,331||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26772)||6033 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,243|| align=right|1,70|| align=right|3,423||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26773)||3254 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,621|| align=right|0,141|| align=right|10,04|| align=right|4,241||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26774)||4189 T-1|| align=right|16,5|| align=right|2,214|| align=right|0,132|| align=right|1,33|| align=right|3,294||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26775)||4205 T-1|| align=right|13,2|| align=right|2,578|| align=right|0,166|| align=right|13,27|| align=right|4,140||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26776)||4236 T-1|| align=right|13,9|| align=right|3,249|| align=right|0,074|| align=right|4,77|| align=right|5,857||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26777)||1225 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,221|| align=right|6,36|| align=right|4,083||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26778)||1354 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,878|| align=right|0,071|| align=right|4,43|| align=right|4,883||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26779)||2191 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,176|| align=right|0,197|| align=right|4,25|| align=right|3,208||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26780)||2313 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,093|| align=right|1,85|| align=right|4,054||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26781)||3182 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,176|| align=right|6,94|| align=right|3,554||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26782)||4174 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,910|| align=right|0,038|| align=right|3,00|| align=right|4,965||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26783)||1085 T-3|| align=right|14,1|| align=right|2,317|| align=right|0,117|| align=right|6,35|| align=right|3,525||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26784)||2103 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,971|| align=right|0,038|| align=right|8,70|| align=right|5,119||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26785)||2496 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,983|| align=right|0,021|| align=right|8,95|| align=right|5,150||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26786)||3382 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,315|| align=right|0,120|| align=right|6,23|| align=right|3,521||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26787)||4265 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,596|| align=right|0,144|| align=right|24,01|| align=right|4,182||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26788)||4321 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,102|| align=right|7,02|| align=right|3,537||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26789)||5092 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,970|| align=right|0,087|| align=right|12,51|| align=right|5,118||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26790)||5235 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,590|| align=right|0,165|| align=right|13,14|| align=right|4,168||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26791)||5282 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,577|| align=right|0,144|| align=right|14,86|| align=right|4,137||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(26792)||1975 LY|| align=right|12,7|| align=right|2,608|| align=right|0,053|| align=right|14,41|| align=right|4,211||MBA||8. junij 1975||El Leoncito||M. R. Cesco
|-
|(26793)||1977 AC2|| align=right|12,8|| align=right|2,657|| align=right|0,174|| align=right|11,89|| align=right|4,331||MBA||13. januar 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(26794)||1977 DG3|| align=right|14,3|| align=right|2,452|| align=right|0,089|| align=right|6,21|| align=right|3,838||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(26795)||1978 SD8|| align=right|14,5|| align=right|2,212|| align=right|0,213|| align=right|4,25|| align=right|3,290||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(26796)||1978 VO6|| align=right|14,7|| align=right|2,250|| align=right|0,104|| align=right|3,65|| align=right|3,374||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(26797)||1978 VS8|| align=right|14,6|| align=right|2,529|| align=right|0,052|| align=right|1,89|| align=right|4,021||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(26798)||1979 QG2|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,203|| align=right|2,86|| align=right|3,684||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(26799)||1979 XL|| align=right|13,1|| align=right|2,787|| align=right|0,111|| align=right|10,07|| align=right|4,652||MBA||15. december 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|(26800)||1981 EK1|| align=right|14,6|| align=right|2,427|| align=right|0,110|| align=right|8,29|| align=right|3,780||MBA||6. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(26801)||1981 EC14|| align=right|15,1|| align=right|2,450|| align=right|0,079|| align=right|4,03|| align=right|3,833||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26802)||1981 EJ24|| align=right|14,8|| align=right|2,455|| align=right|0,106|| align=right|6,33|| align=right|3,847||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26803)||1981 ES26|| align=right|15,2|| align=right|2,459|| align=right|0,101|| align=right|2,47|| align=right|3,856||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26804)||1981 EZ29|| align=right|15,8|| align=right|2,184|| align=right|0,164|| align=right|4,30|| align=right|3,228||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26805)||1981 EZ30|| align=right|14,6|| align=right|2,792|| align=right|0,070|| align=right|2,72|| align=right|4,664||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(26806)||1982 KX1|| align=right|13,6|| align=right|3,127|| align=right|0,155|| align=right|15,78|| align=right|5,528||MBA||22. maj 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(26807)||1982 RK1|| align=right|13,6|| align=right|2,473|| align=right|0,105|| align=right|4,23|| align=right|3,888||MBA||14. september 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(26808)||1982 VB4|| align=right|13,9|| align=right|2,535|| align=right|0,143|| align=right|3,89|| align=right|4,036||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(26809)||1984 QU|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,251|| align=right|5,22|| align=right|3,435||MBA||24. avgust 1984||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(26810)||1985 CL2|| align=right|14,5|| align=right|2,418|| align=right|0,125|| align=right|1,62|| align=right|3,758||MBA||14. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26811)||1985 QP|| align=right|14,8|| align=right|2,186|| align=right|0,178|| align=right|3,15|| align=right|3,232||MBA||22. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(26812)||1985 RQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,181|| align=right|0,187|| align=right|4,25|| align=right|3,221||MBA||4. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26813)||1985 RN3|| align=right|15,0|| align=right|2,180|| align=right|0,160|| align=right|4,64|| align=right|3,219||MBA||7. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26814)||1986 GZ|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,248|| align=right|22,66|| align=right|3,591||MBA||9. april 1986||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26815)||1986 QR1|| align=right|14,0|| align=right|2,429|| align=right|0,094|| align=right|4,35|| align=right|3,785||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26816)||1986 TS|| align=right|12,9|| align=right|2,934|| align=right|0,269|| align=right|13,18|| align=right|5,024||MBA||4. oktober 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(26817)||1987 QB|| align=right|19,5|| align=right|2,810|| align=right|0,592|| align=right|3,49|| align=right|4,709||AMR||25. avgust 1987||Observatorij Palomar||S. Singer-Brewster
|-
|(26818)||1987 QM|| align=right|12,8|| align=right|2,802|| align=right|0,275|| align=right|17,10|| align=right|4,690||MBA||25. avgust 1987||Observatorij Palomar||S. Singer-Brewster
|-
|(26819)||1987 QH7|| align=right|14,8|| align=right|2,583|| align=right|0,328|| align=right|4,41|| align=right|4,151||MBA||23. avgust 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(26820)||1987 SR9|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,248|| align=right|4,20|| align=right|3,543||MBA||20. september 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|26821 Baehr||1988 FM1|| align=right|11,8|| align=right|3,031|| align=right|0,106|| align=right|9,95|| align=right|5,277||MBA||17. marec 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(26822)||1988 RG13|| align=right|13,9|| align=right|2,202|| align=right|0,249|| align=right|8,92|| align=right|3,266||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(26823)||1988 SS2|| align=right|15,6|| align=right|2,227|| align=right|0,140|| align=right|2,08|| align=right|3,324||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(26824)||1988 TW1|| align=right|13,6|| align=right|2,680|| align=right|0,252|| align=right|16,26|| align=right|4,386||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26825)||1989 SB14|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,155|| align=right|13,35|| align=right|4,145||MBA||26. september 1989||Calar Alto||J. M. Baur; K. Birkle
|-
|(26826)||1989 TQ7|| align=right|14,8|| align=right|2,634|| align=right|0,103|| align=right|5,60|| align=right|4,274||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26827)||1989 UW5|| align=right|14,3|| align=right|2,560|| align=right|0,226|| align=right|4,65|| align=right|4,096||MBA||30. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(26828)||1989 WZ1|| align=right|14,4|| align=right|2,388|| align=right|0,192|| align=right|3,28|| align=right|3,689||MBA||29. november 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|26829 Sakaihoikuen||1989 WN2|| align=right|13,2|| align=right|2,652|| align=right|0,142|| align=right|11,91|| align=right|4,318||MBA||30. november 1989||Yatsugatake||Y. Kushida; M. Inoue
|-
|(26830)||1990 BB|| align=right|13,1|| align=right|2,766|| align=right|0,158|| align=right|10,83|| align=right|4,598||MBA||17. januar 1990||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(26831)||1990 OC5|| align=right|12,8|| align=right|3,163|| align=right|0,176|| align=right|14,01|| align=right|5,626||MBA||27. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26832)||1990 QT6|| align=right|15,0|| align=right|2,412|| align=right|0,141|| align=right|1,99|| align=right|3,746||MBA||20. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26833)||1990 RE|| align=right|14,1|| align=right|3,098|| align=right|0,107|| align=right|11,71|| align=right|5,452||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26834)||1990 RM9|| align=right|14,4|| align=right|2,406|| align=right|0,264|| align=right|5,38|| align=right|3,731||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26835)||1990 SH13|| align=right|15,6|| align=right|2,424|| align=right|0,148|| align=right|1,32|| align=right|3,774||MBA||23. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26836)||1991 PA6|| align=right|14,9|| align=right|2,947|| align=right|0,126|| align=right|1,10|| align=right|5,057||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26837)||1991 RF1|| align=right|15,0|| align=right|2,237|| align=right|0,226|| align=right|3,08|| align=right|3,346||MBA||7. september 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(26838)||1991 RC9|| align=right|14,5|| align=right|2,291|| align=right|0,098|| align=right|4,07|| align=right|3,468||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26839)||1991 RC10|| align=right|13,0|| align=right|3,055|| align=right|0,091|| align=right|10,20|| align=right|5,339||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26840)||1991 RP12|| align=right|14,3|| align=right|2,234|| align=right|0,161|| align=right|7,12|| align=right|3,337||MBA||4. september 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26841)||1991 TY1|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,294|| align=right|13,26|| align=right|4,358||MBA||10. oktober 1991||Observatorij Palomar||J. Alu
|-
|(26842)||1991 TK6|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,173|| align=right|6,28|| align=right|5,378||MBA||2. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(26843)||1991 UK1|| align=right|14,2|| align=right|2,279|| align=right|0,215|| align=right|4,88|| align=right|3,440||MBA||28. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26844)||1991 VA4|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,202|| align=right|3,14|| align=right|3,562||MBA||12. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(26845)||1992 AG|| align=right|13,3|| align=right|2,385|| align=right|0,245|| align=right|27,19|| align=right|3,682||MBA||1. januar 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(26846)||1992 CG3|| align=right|13,8|| align=right|2,415|| align=right|0,100|| align=right|6,25|| align=right|3,752||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26847)||1992 DG|| align=right|13,5|| align=right|2,712|| align=right|0,285|| align=right|16,00|| align=right|4,465||MBA||25. februar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26848)||1992 DB8|| align=right|14,9|| align=right|2,526|| align=right|0,077|| align=right|6,43|| align=right|4,014||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(26849)||1992 HD4|| align=right|13,9|| align=right|2,580|| align=right|0,138|| align=right|7,16|| align=right|4,142||MBA||23. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26850)||1992 JL|| align=right|13,5|| align=right|2,642|| align=right|0,162|| align=right|15,35|| align=right|4,293||MBA||1. maj 1992||Observatorij Palomar||K. J. Lawrence; P. Rose
|-
|(26851)||1992 OV5|| align=right|13,1|| align=right|2,727|| align=right|0,268|| align=right|11,16|| align=right|4,502||MBA||30. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26852)||1992 UK2|| align=right|13,8|| align=right|2,585|| align=right|0,214|| align=right|15,63|| align=right|4,157||MBA||19. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(26853)||1992 UQ2|| align=right|12,4|| align=right|2,464|| align=right|0,218|| align=right|24,58|| align=right|3,866||MBA||20. oktober 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(26854)||1992 WB|| align=right|13,3|| align=right|2,682|| align=right|0,104|| align=right|9,85|| align=right|4,391||MBA||16. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(26855)||1992 WN1|| align=right|13,6|| align=right|2,911|| align=right|0,168|| align=right|5,53|| align=right|4,966||MBA||17. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(26856)||1993 BT14|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,124|| align=right|2,56|| align=right|3,514||MBA||23. januar 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26857)||1993 DN1|| align=right|14,8|| align=right|2,365|| align=right|0,259|| align=right|6,16|| align=right|3,635||MBA||19. februar 1993||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|26858 Misterrogers||1993 FR|| align=right|12,8|| align=right|2,342|| align=right|0,345|| align=right|21,91|| align=right|3,583||MBA||21. marec 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(26859)||1993 FM8|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,152|| align=right|4,50|| align=right|3,542||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26860)||1993 FX16|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,135|| align=right|7,29|| align=right|3,560||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26861)||1993 FO20|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,079|| align=right|3,26|| align=right|3,620||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26862)||1993 FE22|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,161|| align=right|1,11|| align=right|3,674||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26863)||1993 FO22|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,134|| align=right|7,78|| align=right|5,744||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26864)||1993 FT24|| align=right|14,2|| align=right|2,607|| align=right|0,250|| align=right|11,71|| align=right|4,209||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26865)||1993 FX29|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,048|| align=right|4,26|| align=right|3,620||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26866)||1993 FW41|| align=right|15,4|| align=right|2,361|| align=right|0,064|| align=right|3,68|| align=right|3,627||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(26867)||1993 GK1|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,163|| align=right|1,94|| align=right|3,722||MBA||12. april 1993||La Silla||H. Debehogne
|-
|(26868)||1993 RS3|| align=right|13,8|| align=right|2,540|| align=right|0,258|| align=right|13,63|| align=right|4,047||MBA||12. september 1993||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(26869)||1993 SR6|| align=right|14,6|| align=right|2,657|| align=right|0,062|| align=right|00,67|| align=right|4,331||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26870)||1993 TP28|| align=right|14,6|| align=right|2,655|| align=right|0,140|| align=right|5,00|| align=right|4,325||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26871)||1993 TB38|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,087|| align=right|5,33|| align=right|4,276||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26872)||1993 YR|| align=right|14,7|| align=right|2,620|| align=right|0,319|| align=right|11,68|| align=right|4,239||MBA||18. december 1993||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26873)||1994 AP7|| align=right|14,7|| align=right|2,855|| align=right|0,070|| align=right|3,66|| align=right|4,823||MBA||7. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26874)||1994 AN9|| align=right|13,2|| align=right|3,053|| align=right|0,072|| align=right|25,42|| align=right|5,333||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26875)||1994 AF10|| align=right|14,1|| align=right|2,868|| align=right|0,067|| align=right|2,84|| align=right|4,857||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26876)||1994 CR14|| align=right|13,4|| align=right|3,026|| align=right|0,109|| align=right|11,23|| align=right|5,262||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26877)||1994 ED6|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,137|| align=right|6,30|| align=right|5,625||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(26878)||1994 EY6|| align=right|13,7|| align=right|3,114|| align=right|0,152|| align=right|12,19|| align=right|5,494||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|26879 Haines||1994 NL2|| align=right|14,4|| align=right|2,312|| align=right|0,348|| align=right|21,34|| align=right|3,515||MBA||9. julij 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(26880)||1994 PK8|| align=right|14,7|| align=right|2,339|| align=right|0,154|| align=right|1,03|| align=right|3,577||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26881)||1994 PF11|| align=right|15,3|| align=right|2,340|| align=right|0,056|| align=right|2,34|| align=right|3,579||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26882)||1994 PY21|| align=right|15,3|| align=right|2,373|| align=right|0,133|| align=right|3,23|| align=right|3,654||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26883)||1994 PR22|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,219|| align=right|1,26|| align=right|3,653||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26884)||1994 RX4|| align=right|15,2|| align=right|2,400|| align=right|0,136|| align=right|3,28|| align=right|3,717||MBA||5. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26885)||1994 RN12|| align=right|14,0|| align=right|2,276|| align=right|0,172|| align=right|4,97|| align=right|3,433||MBA||3. september 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(26886)||1994 TJ2|| align=right|14,7|| align=right|2,342|| align=right|0,165|| align=right|4,90|| align=right|3,584||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|26887 Tokyogiants||1994 TO15|| align=right|13,9|| align=right|2,442|| align=right|0,246|| align=right|8,32|| align=right|3,816||MBA||14. oktober 1994||Kiso||I. Sato; H. Araki
|-
|(26888)||1994 XH|| align=right|15,1|| align=right|2,446|| align=right|0,215|| align=right|2,19|| align=right|3,825||MBA||3. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26889)||1995 BM1|| align=right|14,3|| align=right|2,554|| align=right|0,241|| align=right|5,09|| align=right|4,081||MBA||23. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26890)||1995 BC4|| align=right|14,5|| align=right|2,484|| align=right|0,199|| align=right|5,56|| align=right|3,914||MBA||27. januar 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|26891 Johnbutler||1995 CC2|| align=right|14,4|| align=right|1,934|| align=right|0,045|| align=right|17,12|| align=right|2,689||MBA||7. februar 1995||Observatorij Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(26892)||1995 FZ3|| align=right|13,2|| align=right|2,731|| align=right|0,077|| align=right|6,04|| align=right|4,513||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26893)||1995 FH15|| align=right|14,0|| align=right|2,791|| align=right|0,085|| align=right|4,62|| align=right|4,663||MBA||27. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26894)||1995 KN1|| align=right|14,2|| align=right|3,090|| align=right|0,035|| align=right|17,14|| align=right|5,430||MBA||29. maj 1995||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(26895)||1995 MC|| align=right|12,4|| align=right|3,103|| align=right|0,281|| align=right|20,12|| align=right|5,466||MBA||23. junij 1995||Observatorij Siding Spring||G. J. Garradd
|-
|26896 Josefhudec||1995 OY|| align=right|16,4|| align=right|2,269|| align=right|0,022|| align=right|6,35|| align=right|3,418||MBA||29. julij 1995||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(26897)||1995 PJ|| align=right|16,3|| align=right|2,580|| align=right|0,166|| align=right|4,77|| align=right|4,142||MBA||5. avgust 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(26898)||1995 SK51|| align=right|14,0|| align=right|3,038|| align=right|0,107|| align=right|2,17|| align=right|5,294||MBA||26. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26899)||1995 UQ3|| align=right|13,8|| align=right|2,183|| align=right|0,073|| align=right|2,15|| align=right|3,225||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26900)||1995 WU5|| align=right|15,2|| align=right|2,266|| align=right|0,017|| align=right|1,69|| align=right|3,410||MBA||23. november 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(26901)||1995 WN20|| align=right|15,9|| align=right|2,250|| align=right|0,082|| align=right|3,07|| align=right|3,374||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26902)||1995 YR|| align=right|14,2|| align=right|2,298|| align=right|0,077|| align=right|9,46|| align=right|3,483||MBA||17. december 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(26903)||1995 YT3|| align=right|13,1|| align=right|2,606|| align=right|0,133|| align=right|14,63|| align=right|4,207||MBA||20. december 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(26904)||1995 YE25|| align=right|14,9|| align=right|2,293|| align=right|0,203|| align=right|6,36|| align=right|3,473||MBA||25. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(26905)||1996 BC1|| align=right|14,3|| align=right|2,292|| align=right|0,173|| align=right|3,14|| align=right|3,468||MBA||16. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26906)||1996 BH4|| align=right|14,4|| align=right|2,565|| align=right|0,223|| align=right|15,37|| align=right|4,107||MBA||22. januar 1996||Socorro, Nova Mehika||R. Weber
|-
|(26907)||1996 EV|| align=right|14,4|| align=right|2,339|| align=right|0,133|| align=right|12,25|| align=right|3,576||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|26908 Lebesgue||1996 GK|| align=right|16,2|| align=right|2,512|| align=right|0,072|| align=right|1,73|| align=right|3,980||MBA||11. april 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|26909 Lefschetz||1996 HY1|| align=right|14,2|| align=right|2,612|| align=right|0,176|| align=right|12,20|| align=right|4,221||MBA||24. april 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26910)||1996 HU25|| align=right|13,9|| align=right|2,672|| align=right|0,103|| align=right|2,88|| align=right|4,368||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26911)||1996 JF1|| align=right|14,2|| align=right|2,539|| align=right|0,151|| align=right|3,56|| align=right|4,045||MBA||13. maj 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(26912)||1996 JG1|| align=right|13,1|| align=right|2,694|| align=right|0,182|| align=right|11,72|| align=right|4,421||MBA||13. maj 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(26913)||1996 JF2|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,153|| align=right|13,19|| align=right|4,140||MBA||11. maj 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26914)||1996 KC1|| align=right|14,9|| align=right|2,692|| align=right|0,103|| align=right|13,41|| align=right|4,416||MBA||20. maj 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Clemente
|-
|(26915)||1996 LV1|| align=right|13,5|| align=right|2,558|| align=right|0,110|| align=right|12,60|| align=right|4,090||MBA||14. junij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(26916)||1996 RR2|| align=right|13,9|| align=right|1,907|| align=right|0,075|| align=right|22,64|| align=right|2,632||MBA||13. september 1996||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|26917 Pianoro||1996 RF4|| align=right|13,2|| align=right|3,033|| align=right|0,110|| align=right|23,97|| align=right|5,282||MBA||15. september 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|(26918)||1996 RA16|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,044|| align=right|00,68|| align=right|5,454||MBA||13. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26919)||1996 RC24|| align=right|12,3|| align=right|3,137|| align=right|0,111|| align=right|7,58|| align=right|5,556||MBA||3. september 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(26920)||1996 TQ12|| align=right|15,2|| align=right|1,840|| align=right|0,052|| align=right|25,99|| align=right|2,496||MBA||11. oktober 1996||Haleakala||NEAT
|-
|26921 Jensallit||1996 TF15|| align=right|13,4|| align=right|3,227|| align=right|0,170|| align=right|1,31|| align=right|5,796||MBA||15. oktober 1996||Southend Bradfield||G. Sallit
|-
|(26922)||1996 TD40|| align=right|13,1|| align=right|3,104|| align=right|0,137|| align=right|2,38|| align=right|5,469||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26923)||1996 YZ|| align=right|15,2|| align=right|2,434|| align=right|0,121|| align=right|2,02|| align=right|3,797||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|26924 Johnharvey||1996 YZ2|| align=right|13,6|| align=right|3,061|| align=right|0,144|| align=right|10,87|| align=right|5,355||MBA||30. december 1996||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(26925)||1997 AK2|| align=right|14,5|| align=right|2,986|| align=right|0,217|| align=right|1,38|| align=right|5,160||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26926)||1997 AC9|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,172|| align=right|12,00|| align=right|4,097||MBA||2. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26927)||1997 CD4|| align=right|15,1|| align=right|2,324|| align=right|0,135|| align=right|2,34|| align=right|3,543||MBA||3. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(26928)||1997 CC17|| align=right|14,8|| align=right|2,215|| align=right|0,187|| align=right|2,12|| align=right|3,295||MBA||6. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26929)||1997 CE18|| align=right|13,6|| align=right|3,997|| align=right|0,275|| align=right|9,02|| align=right|7,989||HLD||7. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26930)||1997 CH20|| align=right|15,4|| align=right|2,249|| align=right|0,165|| align=right|5,28|| align=right|3,372||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26931)||1997 CC22|| align=right|14,8|| align=right|2,239|| align=right|0,102|| align=right|4,10|| align=right|3,349||MBA||13. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26932)||1997 EY2|| align=right|15,0|| align=right|2,190|| align=right|0,066|| align=right|3,21|| align=right|3,241||MBA||4. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26933)||1997 EP3|| align=right|16,2|| align=right|2,253|| align=right|0,103|| align=right|3,90|| align=right|3,381||MBA||2. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26934)||1997 EV33|| align=right|14,4|| align=right|2,242|| align=right|0,083|| align=right|6,93|| align=right|3,356||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|26935 Vireday||1997 EE46|| align=right|15,9|| align=right|2,311|| align=right|0,115|| align=right|7,89|| align=right|3,512||MBA||15. marec 1997||U.S. Naval||C. B. Luginbuhl
|-
|(26936)||1997 EL47|| align=right|14,3|| align=right|2,284|| align=right|0,112|| align=right|7,16|| align=right|3,451||MBA||12. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|26937 Makimiyamoto||1997 FQ1|| align=right|15,7|| align=right|2,342|| align=right|0,123|| align=right|3,46|| align=right|3,583||MBA||31. marec 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(26938)||1997 FW3|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,115|| align=right|4,15|| align=right|3,371||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26939)||1997 FZ4|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,057|| align=right|5,72|| align=right|3,671||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26940)||1997 GC8|| align=right|14,7|| align=right|2,248|| align=right|0,141|| align=right|8,62|| align=right|3,371||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26941)||1997 GT11|| align=right|16,0|| align=right|2,179|| align=right|0,126|| align=right|2,06|| align=right|3,216||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26942)||1997 GM12|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,202|| align=right|3,52|| align=right|3,450||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26943)||1997 GZ16|| align=right|14,6|| align=right|2,169|| align=right|0,173|| align=right|7,37|| align=right|3,193||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26944)||1997 GX20|| align=right|15,6|| align=right|2,166|| align=right|0,102|| align=right|3,24|| align=right|3,186||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26945)||1997 GE22|| align=right|13,9|| align=right|2,351|| align=right|0,220|| align=right|6,21|| align=right|3,604||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26946)||1997 GG23|| align=right|14,0|| align=right|2,239|| align=right|0,123|| align=right|8,11|| align=right|3,350||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26947)||1997 GF36|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,171|| align=right|3,16|| align=right|3,569||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26948)||1997 GD38|| align=right|14,6|| align=right|2,291|| align=right|0,127|| align=right|7,90|| align=right|3,468||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26949)||1997 JV7|| align=right|14,7|| align=right|2,300|| align=right|0,089|| align=right|6,70|| align=right|3,487||MBA||3. maj 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|26950 Legendre||1997 JH10|| align=right|16,1|| align=right|2,309|| align=right|0,088|| align=right|2,38|| align=right|3,507||MBA||11. maj 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26951)||1997 JZ15|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,119|| align=right|6,34|| align=right|3,628||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26952)||1997 JF16|| align=right|15,6|| align=right|2,323|| align=right|0,047|| align=right|4,30|| align=right|3,541||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(26953)||1997 KO2|| align=right|14,8|| align=right|2,285|| align=right|0,129|| align=right|6,57|| align=right|3,454||MBA||29. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|26954 Skadiang||1997 MG|| align=right|14,6|| align=right|2,346|| align=right|0,200|| align=right|6,52|| align=right|3,594||MBA||25. junij 1997||Campo Imperatore||A. Boattini
|-
|26955 Lie||1997 MR1|| align=right|14,7|| align=right|2,300|| align=right|0,094|| align=right|23,65|| align=right|3,488||MBA||30. junij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26956)||1997 MT3|| align=right|15,3|| align=right|2,462|| align=right|0,095|| align=right|3,42|| align=right|3,863||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26957)||1997 MN4|| align=right|14,6|| align=right|2,424|| align=right|0,261|| align=right|4,69|| align=right|3,773||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26958)||1997 MY4|| align=right|14,7|| align=right|2,411|| align=right|0,147|| align=right|2,82|| align=right|3,744||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26959)||1997 MR8|| align=right|14,3|| align=right|2,599|| align=right|0,219|| align=right|12,88|| align=right|4,188||MBA||30. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|26960 Liouville||1997 NE3|| align=right|13,8|| align=right|2,397|| align=right|0,156|| align=right|6,56|| align=right|3,711||MBA||8. julij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26961)||1997 OY1|| align=right|14,2|| align=right|2,528|| align=right|0,200|| align=right|9,40|| align=right|4,020||MBA||29. julij 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(26962)||1997 PE3|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,196|| align=right|9,50|| align=right|4,405||MBA||13. avgust 1997||Kleť||Klet
|-
|26963 Palorapavý||1997 PM4|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,206|| align=right|6,53|| align=right|4,137||MBA||13. avgust 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(26964)||1997 RO|| align=right|14,3|| align=right|2,694|| align=right|0,099|| align=right|5,22|| align=right|4,422||MBA||1. september 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(26965)||1997 RW2|| align=right|14,7|| align=right|2,701|| align=right|0,117|| align=right|3,84|| align=right|4,438||MBA||3. september 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(26966)||1997 RL3|| align=right|14,0|| align=right|2,554|| align=right|0,153|| align=right|8,05|| align=right|4,081||MBA||4. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26967)||1997 RZ7|| align=right|12,9|| align=right|2,597|| align=right|0,179|| align=right|14,83|| align=right|4,184||MBA||4. september 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(26968)||1997 RB9|| align=right|13,9|| align=right|2,617|| align=right|0,155|| align=right|4,57|| align=right|4,233||MBA||10. september 1997||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|26969 Biver||1997 SE|| align=right|13,9|| align=right|2,534|| align=right|0,129|| align=right|15,89|| align=right|4,032||MBA||20. september 1997||Kleť||M. Tichý; J. Tichá
|-
|26970 Eliáš||1997 SE2|| align=right|15,3|| align=right|2,867|| align=right|0,070|| align=right|00,97|| align=right|4,853||MBA||23. september 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|26971 Sezimovo Ústí||1997 SL2|| align=right|14,4|| align=right|2,679|| align=right|0,024|| align=right|6,81|| align=right|4,385||MBA||25. september 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(26972)||1997 SM3|| align=right|13,2|| align=right|2,636|| align=right|0,091|| align=right|14,70|| align=right|4,279||MBA||21. september 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|26973 Lála||1997 SP25|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,094|| align=right|4,59|| align=right|4,429||MBA||29. september 1997||Ondřejov||P. Pravec; M. Wolf
|-
|(26974)||1997 TJ19|| align=right|13,1|| align=right|2,764|| align=right|0,091|| align=right|5,97|| align=right|4,596||MBA||8. oktober 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(26975)||1997 TY24|| align=right|15,7|| align=right|2,590|| align=right|0,201|| align=right|2,29|| align=right|4,168||MBA||8. oktober 1997||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(26976)||1997 TF26|| align=right|13,9|| align=right|2,732|| align=right|0,073|| align=right|4,61|| align=right|4,516||MBA||11. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26977)||1997 US3|| align=right|13,1|| align=right|2,710|| align=right|0,165|| align=right|12,91|| align=right|4,460||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26978)||1997 UZ4|| align=right|13,3|| align=right|3,101|| align=right|0,193|| align=right|5,19|| align=right|5,460||MBA||20. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26979)||1997 UR9|| align=right|14,4|| align=right|2,742|| align=right|0,145|| align=right|1,57|| align=right|4,540||MBA||29. oktober 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(26980)||1997 UQ10|| align=right|15,7|| align=right|2,606|| align=right|0,256|| align=right|4,80|| align=right|4,206||MBA||29. oktober 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(26981)||1997 UJ15|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,112|| align=right|1,58|| align=right|4,415||MBA||25. oktober 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(26982)||1997 UY21|| align=right|13,1|| align=right|2,948|| align=right|0,265|| align=right|11,63|| align=right|5,060||MBA||25. oktober 1997||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(26983)||1997 VA|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,291|| align=right|3,53|| align=right|4,146||MBA||1. november 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(26984)||1997 VV|| align=right|11,7|| align=right|3,179|| align=right|0,066|| align=right|12,62|| align=right|5,666||MBA||1. november 1997||Village-Neuf||C. Demeautis; D. Matter
|-
|(26985)||1997 VP3|| align=right|12,9|| align=right|3,195|| align=right|0,105|| align=right|17,77|| align=right|5,711||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|26986 Čáslavská||1997 VC5|| align=right|13,8|| align=right|3,083|| align=right|0,083|| align=right|10,65|| align=right|5,412||MBA||4. november 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(26987)||1997 WP1|| align=right|14,5|| align=right|2,868|| align=right|0,084|| align=right|00,94|| align=right|4,856||MBA||21. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26988)||1997 WT5|| align=right|14,3|| align=right|3,003|| align=right|0,062|| align=right|5,40|| align=right|5,203||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26989)||1997 WO7|| align=right|12,9|| align=right|3,067|| align=right|0,076|| align=right|10,69|| align=right|5,370||MBA||19. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26990)||1997 WZ7|| align=right|12,8|| align=right|2,979|| align=right|0,117|| align=right|11,28|| align=right|5,141||MBA||23. november 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(26991)||1997 WZ30|| align=right|13,6|| align=right|2,804|| align=right|0,086|| align=right|3,02|| align=right|4,695||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26992)||1997 WE47|| align=right|13,8|| align=right|3,065|| align=right|0,071|| align=right|11,80|| align=right|5,365||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|26993 Littlewood||1997 XC1|| align=right|14,3|| align=right|2,978|| align=right|0,077|| align=right|2,29|| align=right|5,138||MBA||3. december 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(26994)||1997 XU1|| align=right|12,8|| align=right|2,964|| align=right|0,140|| align=right|11,66|| align=right|5,101||MBA||2. december 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26995)||1997 XS11|| align=right|13,5|| align=right|3,048|| align=right|0,052|| align=right|8,22|| align=right|5,321||MBA||5. december 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(26996)||1997 YH3|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,173|| align=right|2,11|| align=right|4,185||MBA||16. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(26997)||1997 YJ5|| align=right|12,2|| align=right|3,347|| align=right|0,082|| align=right|13,80|| align=right|6,123||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26998)||1997 YX6|| align=right|12,5|| align=right|3,218|| align=right|0,180|| align=right|14,63|| align=right|5,772||MBA||25. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(26999)||1998 BQ41|| align=right|13,4|| align=right|2,976|| align=right|0,053|| align=right|12,57|| align=right|5,132||MBA||28. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(27000)||1998 BO44|| align=right|12,4|| align=right|3,247|| align=right|0,039|| align=right|11,96|| align=right|5,851||MBA||22. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov